Odile Remik-Adim, née le  et morte le , est une diplomate française.

Biographie 
Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (promotion 1978), elle travaille à l'administration centrale du ministère français des Affaires étrangères, avant d'en intégrer, en 1995, le corps des conseillers et secrétaires. Consul général de France à Turin et à Gênes de 2002 à 2007, elle assure en  le secrétariat général de la délégation française à la  Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York. Nommée ambassadrice en Azerbaïdjan en octobre 2007, elle n'y fait qu’un court séjour avant d’être nommée ambassadrice à Monaco en avril 2008, en poste jusqu’en . 

Elle meurt le  à l’âge de 54 ans des suites d’un cancer .

Notes et références 

Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Ambassadeur de France en Azerbaïdjan
Ambassadeur de France à Monaco
Diplomate française
Naissance en août 1957
Décès en novembre 2011
Mort d'un cancer en France
Décès à 54 ans